Коломница — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена на правом берегу реки Великая, в 14 км к северо-западу от города Остров.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 34 жителя.

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Калининской волости с центром в д. Рубилово.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)